PCM é uma sigla que pode referir-se a:

 Paço Municipal de Campinas - edifício no qual se localiza a prefeitura de Campinas.
 Primeiro Comando do Maranhão - uma organização criminosa do Maranhão.
 Presidência do Conselho de Ministros - é o departamento central do Governo de Portugal.
 Partido Comunista de Madri - divisão do Partido Comunista de Espanha na Comunidade de Madri.
 Paracoccidioidomicose - uma doença endêmica do continente sul americano,  causada pelo fungo Paracoccidioides brasiliensis.
 Modulação por código de pulsos - ou em inglês Pulse-code modulation (PCM).

Desambiguações de siglas